Nemescu est un nom de famille d'origine roumaine porté par :
 Octavian Nemescu (1940-2020), un compositeur roumain contemporain
 Cristian Nemescu (1979-2006), un réalisateur roumain

Homonymie de patronyme